William Z. Foster
 William Foster (pływak)
 William Foster (brytyjski polityk)